Tassy ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine Tassy (1924–1991), haitianischer Fußballspieler und -trainer
 Charles-François Félix de Tassy († 1703), französischer Arzt
 Joseph Héliodore Sagesse Vertu Garcin de Tassy (1794–1878), französischer Orientalist
 Pascal Tassy (1985 promoviert), französischer Paläontologe

Siehe auch:
 Tassi